Hopedale est un toponyme pouvant faire référence aux lieux suivants :

Toponyme

Hopedale, ville située au Labrador dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Hopedale, village du comté de Tazewell dans l'État de l'Illinois.
 Hopedale Township, township du comté de Tazewell en Illinois.
 Hopedale, ville du comté de Worcester dans le Massachusetts.
, communauté chrétienne fondée par Adin Ballou
 Hopedale, village du comté de Harrison dans l'Ohio.

Hopedale, hameau de la paroisse civile d'.